Das Begriff Ottonianum bezeichnet:
 ein Privileg von 962 mit dem Kaiser Otto I. (HRR) gegenüber Papst Johannes XII., die Pippinische Schenkung bestätigt, siehe: Privilegium Ottonianum
 eine Urkunde von 1227 in der Herzog Otto I. von Braunschweig der Altstadt von Braunschweig deren Stadtrecht bestätigt, siehe: Ottonianum (Braunschweig)
 ein Internat in Bamberg, siehe: Ottonianum (Bamberg)
 ein Internat in Landshut, siehe: Ottonianum (Landshut)
 ein Museum in Magdeburg, siehe: Dommuseum Ottonianum Magdeburg